Savolaxbrigaden är ett namn på en brigad och kan referera till:
Savolaxbrigaden (Sverige) en svensk brigad verksam åren 1775–1810.
Savolaxbrigaden (Finland) en finländsk brigad verksam åren 1918–1945, 1957–2006.